Pietro Durazzo ist der Name folgender Personen:

* Pietro Durazzo (Doge, 1560) (1560–1631), Doge von Genua
 Pietro Durazzo (Doge, 1632) (1632–1699), Doge von Genua